Lansjer (kawaleria)
 Lansjer (taniec)